Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Silvia Farina Elia che ha battuto in finale Jelena Dokić 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Jelena Dokić (finale)
 Silvia Farina Elia (campionessa)
 Meghann Shaughnessy (semifinali)
 Iroda Tulyaganova (primo turno)

 Magdalena Maleeva (semifinali)
 Lisa Raymond (quarti di finale)
 Dája Bedáňová (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2002